Олег Юрьевич Незнамов (род. 26 ноября 1969 года) — советский и российский игрок в хоккей с мячом, шестикратный чемпион России в составе «Водника».

Карьера 
Олег Незнамов — воспитанник архангельского хоккея с мячом. С 1987 года играл в составе «Водника». Также играл в командах «Север» и «Северная Двина». В сезоне 2002/03 года перешёл в «Север». А последний сезон — 2004/05 года — в АНМГР. В 349 играх 159 раз поразил ворота соперника.

В 1996 году привлекался во вторую сборную, составленную из игроков «Водника», для участия в турнире на призы Правительства России.

После завершения спортивной карьеры работает в структуре «Водника». Его сын Кирилл живёт и работает в Архангельске, является игроком команды «Северная Двина», которая принимает участие в областных турнирах по хоккею с мячом

Достижения 
 Чемпион России (6) — 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002 
 Серебряный призёр чемпионата России — 2001
 Бронзовый призёр чемпионата России — 1993
Включался в список 22 лучших игроков сезона (3) — 1996, 1998, 1999.

Ссылки 
 Oleg Neznamov на сайте IBDB

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Водник»
Игроки КХМ «Северная Двина»
Игроки КХМ «Север»
Игроки КХМ «Мурман»